Mecze grupy H drugiej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy CEV rozegrane zostały w dniach od 27 do 31 maja 2009 roku w Libercu w Czechach.

W grupie H znalazło się pięć drużyn - Belgia, Czarnogóra, Czechy, Finlandia i Ukraina.

Awans do trzeciej rundy kwalifikacyjnej uzyskały trzy reprezentacje: Finlandia, Czechy i Belgia.

Tabela 
Grupa H

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Mecze

Ukraina – Belgia 
Środa, 27 maja 2009
15:30 (UTC+2) - Tipsport Arena, Liberec - Widzów: 100

 I sędzia: Grzegorz Jacyna (Polska)
 II sędzia: Jiří Dvorák (Czechy)
 Czas trwania meczu: 76 minut

Czarnogóra – Czechy 
Środa, 27 maja 2009
18:00 (UTC+2) - Tipsport Arena, Liberec - Widzów: 1000

 I sędzia: Mychajło Melnyk (Ukraina)
 II sędzia: Arturo Di Giacomo (Belgia)
 Czas trwania meczu: 111 minut

Finlandia – Czarnogóra 
Czwartek, 28 maja 2009
15:30 (UTC+2) - Tipsport Arena, Liberec - Widzów: 200

 I sędzia: Arturo Di Giacomo (Belgia)
 II sędzia: Mychajło Melnyk (Ukraina)
 Czas trwania meczu: 78 minut

Czechy – Ukraina 
Czwartek, 28 maja 2009
18:00 (UTC+2) - Tipsport Arena, Liberec - Widzów: 1100

 I sędzia: Ahti Huhtaniska (Finlandia)
 II sędzia: Drago Franc (Czarnogóra)
 Czas trwania meczu: 118 minut

Ukraina – Finlandia 
Piątek, 29 maja 2009
15:30 (UTC+2) - Tipsport Arena, Liberec - Widzów: 150

 I sędzia: Jiří Dvorák (Czechy)
 II sędzia: Grzegorz Jacyna (Polska)
 Czas trwania meczu: 75 minut

Belgia – Czechy 
Piątek, 29 maja 2009
18:05 (UTC+2) - Tipsport Arena, Liberec - Widzów: 2200

 I sędzia: Drago Franc (Czarnogóra)
 II sędzia: Ahti Huhtaniska (Finlandia)
 Czas trwania meczu: 149 minut

Finlandia – Belgia 
Sobota, 30 maja 2009
15:30 (UTC+2) - Tipsport Arena, Liberec - Widzów: 150

 I sędzia: Mychajło Melnyk (Ukraina)
 II sędzia: Jiří Dvorák (Czechy)
 Czas trwania meczu: 75 minut

Czarnogóra – Ukraina 
Sobota, 30 maja 2009
18:00 (UTC+2) - Tipsport Arena, Liberec - Widzów: 100

 I sędzia: Arturo Di Giacomo (Belgia)
 II sędzia: Grzegorz Jacyna (Polska)
 Czas trwania meczu: 95 minut

Belgia – Czarnogóra 
Niedziela, 31 maja 2009
15:30 (UTC+2) - Tipsport Arena, Liberec - Widzów: 200

 I sędzia: Ahti Huhtaniska (Finlandia)
 II sędzia: Jiří Dvorák (Czechy)
 Czas trwania meczu: 93 minuty

Czechy – Finlandia 
Niedziela, 31 maja 2009
18:05 (UTC+2) - Tipsport Arena, Liberec - Widzów: 3000

 I sędzia: Grzegorz Jacyna (Polska)
 II sędzia: Drago Franc (Czarnogóra)
 Czas trwania meczu: 116 minut

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie H drugiej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Belgia 
Trener: Claudio GewehrAsystent: Stijn Morand

Czarnogóra 
Trener:  Veselin VukovićAsystent: Ivan Joksimović

Czechy 
Trener: Zdeněk HaníkAsystent: Jan Svoboda

Finlandia 
Trener:  Mauro BerrutoAsystent:  Andrea Brogioni

Ukraina 
Trener: Jurij FilippowAsystent: Denys Zui

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010